Di Martino kan syfta på:

 Antonietta Di Martino, en italiensk friidrottare
 Jean-François di Martino, en fransk fäktare
 Simone di Martino, en italiensk målare
 3247 Di Martino, en asteroid i huvudbältet

Se även 

 De Martino